Beurskrach van 1929, beurskrach in New York op donderdag 24 oktober 1929
Zwarte donderdag (Guatemala), een serie gewelddadige politieke demonstraties op 24 juli 2003